Mario Kart este o serie de jocuri video dezvoltată de Nintendo, începută în anul 1992.

Lista jocurilor 

În jocurile Mario Kart personajele conduc vehicule în diferite curse, folosind de asemenea obiecte speciale pentru a câștiga.

Personaje

Vezi și
 Lista jocurilor video Mario

Jocuri video din 1992
Mario
Jocuri Nintendo
Jocuri de curse